Haling; een golf in halfgesloten havenbekkens, wordt ook Seiche genoemd
Seiche (rivier); een rivier in de Franse regio Bretagne.